Pogled, upravljenost očiju na koga ili što

 Pogled (uzvisina), u Središnjoj Srbiji

Naselje u Sloveniji
 Pogled (Apače, Slovenija), naselje u općini Apače

Naselje u Sloveniji
 Pogled (Arilje, Srbija), naselje u općini Arilje